

Događaji 
 14. – 15. studenoga - Merkurov prijelaz vidljiv sa Zemlje

Izvori